Az ARP vagy Arp jelentései:

ARP (Address Resolution Protocol), számítógépes protokoll
ARP (Aerodrome Reference Point), repülőtér földrajzi helye
ARP-katalógus